Tasten bezeichnet:

 Haptische Wahrnehmung, das aktive Erfühlen von Größe, Konturen, Oberflächentextur, Gewicht usw. eines Objekts
 Bedienelemente, die durch Drücken betätigt werden und danach in die Ausgangslage zurückkehren, siehe Taste

Siehe auch:

 Tastung